Lapua (Zweeds: Lappo) kan verwijzen naar:

 Lapua (Finland), een stad in Finland
 Lapua-beweging, een Finse fascistische organisatie rond 1930
 Lappo, eiland in Åland